Трново — топонім:
Словенія
 Трново () — поселення в общині Нова Ґоріца, Регіон Горішка
 Трново-об-Сочі () — поселення на правому березі річки Соча в общині Кобарід, Регіон Горішка
 Трново () — поселення в общині Лашко, Савинський регіон
 Трнов Хриб () — поселення в общині Лашко, Савинський регіон
 Трновська Вас () — поселення в общині Трновська Вас, Подравський регіон
Словаччина
 Трново — село в окрузі Мартін Жилінського краю
Македонія
 Трново — село в общині Крива Паланка
 Трново — село біля міста Битола
Боснія і Герцеговина
 Трново (, ) — боснійська громада, розташована у Сараєвському кантоні
 Трново — місто в Республіці Сербській

Див. також 
Болгарія
 Велико Тирново () — місто в Болгарії, центр Великотирновської області
 Малко-Тирново () — місто в Бургаській області
 Тирновця () — село в Тирговиштській області, входить до складу общини Тирговиште
Україна
 Терново — село в Закарпатській області, Тячівському районі
Румунія, Молдова
 Тирнова